Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Srbiji.

Povijest
Kršćanstvo se na prostor današnje Srbije proširilo u kasnoj antici, a sjeverni krajevi u središnem razdoblju srednjeg vijeka.

Galerija

Izvori